

Geografia 
 Germania
 Dahlen – città della Sassonia
 Dahlen – frazione della città di Stendal nella Sassonia-Anhalt
 Dahlen – frazione della città di Havelberg nella Sassonia-Anhalt
 Dahlen – località del comune di Gräben nel Brandeburgo
 Stati Uniti d'America
 Dahlen – census-designated place della contea di Nelson, Dakota del Nord

Persone 
 Gunnar Dahlen – calciatore norvegese
 Knut Dahlen – calciatore norvegese

 Andreas Dahlén – calciatore svedese